Parnay ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Parnay (Cher) im Département Cher
 Parnay (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire